

Монколиці — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Монколиці — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства